Göppinger ist der Familienname von

 Hans Göppinger (1919–1996), deutscher Kriminologe
 Horst Göppinger (1916–1996), deutscher Richter und Autor